Карл Иванович Левиц (1894—1938) — первый секретарь Нарымского окружного комитета ВКП(б) (1933—1938).

Биография 
Латыш. Член РСДРП(б) с декабря 1917 г.

Образование: высшее.

Участник Гражданской войны.

В 1929 году упоминается как заведующий отделом агитации, пропаганды и печати (АППО) Ачинского окружного комитета ВКП(б).

Во второй половине 1932 года секретарь Организационного бюро Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) по Нарымскому округу.

С 4 января 1933 года первый секретарь Нарымского окружного комитета ВКП(б).

Делегат XVII съезда ВКП(б).

Арестован 20 апреля 1938 г. по обвинению в участии в контрреволюционной националистической шпионско-диверсионной организации, ст. 58-2,6,7,8,11 УК РСФСР.
Осуждение: 26 сентября 1938 г., ВМН. Расстрелян 20.10.1938.

Источники 
 http://memorial.krsk.ru/Articles/2002/2002Dvorecka/04.htm
 Фотография — «Советская Сибирь» № 13 от 15.1.1934
 https://bessmertnybarak.ru/books/person/1871986/
 http://www.knowbysight.info/LLL/09260.asp
 Левиц Карл Иванович

Родившиеся в Салдусе
Секретари краевых, областных и окружных комитетов КПСС
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР